St Catharine's College (Cambridge), een college van de Universiteit van Cambridge.
 St Catherine's College (Oxford), een college van de Universiteit van Oxford.